Sommerfeld steht für:

 Sommerfeld (Familienname), ein Familienname
 Sommerfeld (Mondkrater), benannt nach Arnold Sommerfeld

Orte in Deutschland:
 Sommerfeld (Leipzig), Leipziger Stadtteil
 Sommerfeld (Kremmen), ein Ortsteil von Kremmen im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Sommerfeld (Prohn), ein Ortsteil der Gemeinde Prohn im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Österreich:
 Sommerfeld (Gemeinde Hofkirchen),  Ortsteil der Marktgemeinde Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Sommerfeld (Gemeinde Buchkirchen),  Ortsteil der Marktgemeinde Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Orte in Polen:
 Latkowo (Inowrocław) (ehemals Sommerfeld im Landkreis Hohensalza, Wartheland), einen Ortsteil in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Inowrocław
 Lubsko (ehemals Sommerfeld im Landkreis Crossen, Brandenburg), eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Ząbrowiec (ehemals Sommerfeld im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Godkowo
 Zagony (Lubomino) (ehemals Sommerfeld im Landkreis Heilsberg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Lubomino

Orte in Russland:
 Gruschewka (Kaliningrad) (ehemals Sommerfeld im Landkreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen), eine Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 historischer Name von Wesnowo (Kaliningrad, Slawsk) (ehemals Wasserlauken, 1938 bis 1946 Wasserlacken im Landkreis Insterburg, Ostpreußen), eine Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante
 Helene Sommerfeld, Pseudonym
 Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen, eine Vorabendserie
 Sommerfeldt
 Verschiebungssatz von Kossel-Sommerfeld
 Haus Sommerfeld
 (32809) Sommerfeld, Asteroid des Hauptgürtels